Уливьери () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Уливьери, Нерио (род. 1948) — итальянский футболист, нападающий.
 Уливьери, Ренцо (род. 1941) — итальянский футбольный тренер, спортивный функционер и политик.